Іринарх ( грец. «Правитель світу», від  — світ,  — правлю) — чоловіче ім'я.

Носії, відомі під назвою 
 Іринарх Севастійський — раньохристиянський мученик, постраждав при імператорі Діоклетіані.
 Іринарх (Попов) (1790—1877) — архієпископ Рязанський, проповідник.
 Іринарх (Грезін) (нар. 1951) — єпископ Красногорський, вікарій Московської єпархії
 Іринарх Глушицький — чернець, упорядник житія преподобного Діонісія Глушицького і похвального слова йому.
 Іринарх (1547—1616) — преподобний, самітник ростовського Борисоглібського монастиря на Усті, в миру Ілля.
 Іринарх Соловецький (помер в 1628) — ігумен соловецький (1613—1626).
 Іринарх (Тимчук) ( 1987) — єпископ УПЦ

Носії, відомі за прізвищем 
 Введенський Іринарх Іванович (1813—1855) — російський перекладач, літературний критик, педагог.
 Щоголів Іринарх (1873 — 1943) — український ентомолог родом з Катеринославщини .
 Скворцов Іринарх Поліхронійович (1847 — †1921) — гігієніст
 Черкаський Іринарх (1869 — ?) — історик